Алькончель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 295 км². Население — 1932 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса